Webert Da Silva Miguel vagy egyszerűen  Beto (Ibirité, 1986. november 15. –) brazil labdarúgó-középpályás.

További információk 
Beto adatlapja a soccerway.com oldalon 

1986-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Szlavija Szofija labdarúgói
Élő személyek